Oña (Spanje), een gemeente in de Spaanse provincie Burgos
 Oña (Azuay), een kanton in de Ecuadoraanse provincie Azuay